Лозово́е, до ВОВ Лозова́я — село в Белгородском районе Белгородской области. Входит в состав Яснозоренского сельского поселения.

География 
Изначально слобода была расположена на левом берегу реки Липец (Липчик); после заполнения водохранилища находится на левом (западном) его берегу недалеко от районного центра — Майского.
Часовой пояс

История 
 Основана как слобода Лозовая в 18 веке.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Лозовой, расположенной тогда на левом, восточном берегу реки Липец (Липчин, Липчик), было 85 дворов.
 В 1940 в соседнем селе Васьковка, расположенном на противоположном, правом берегу Липчика, было 36 дворов и школа.
 В 1940 в соседнем селе (бывшем хуторе) Варишкин (Воришкин), расположенном ниже по течению Липчика на его правом (западном) берегу, были 32 двора, ветряная мельница и колхозная пасека.
 После ВОВ сёла Васьковка и хутор Варишкин вошли в состав села Лозовое.
 При заполнении построенного Лозовского водохранилища большая (прибрежная) часть Васьковки и Варишкина была затоплена.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белгородского района